Desa Mentoro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mentoro (administrativ by i Indonesien, lat -8,20, long 111,13), Jawa Timur, 
 Desa Mentoro (administrativ by i Indonesien, lat -7,11, long 111,93), Jawa Timur, 
 Desa Mentoro (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 112,31), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar